Блокпост Капралово — посёлок в Каргатском районе Новосибирской области. Входит в состав Верх-Каргатский сельсовет.

География 
Площадь посёлка — 22 гектара.

Население

Инфраструктура 
В посёлке по данным на 2007 год отсутствует социальная инфраструктура.

Примечания 

Населённые пункты Каргатского района